Betbeder steht für:
 Betbeder-Inseln in Antarktika
 Kap Betbeder in Antarktika

Betbeder ist der Familienname von:
 Onofre Betbeder (1860–1914), argentinischer Marineminister
 Sébastien Betbeder (* 1975), französischer Filmregisseur